Amsterdam-Oost, een deelgemeente van Amsterdam
 Stadsdeel Oost (Enschede), een stadsdeel van Enschede
 Rotterdam-Oost